Кратер Мут () — большой древний ударный кратер в южном полушарии видимой стороны Луны. Название присвоено в честь испанского астронома, инженера, историка и математика Висенте Мута (1614—1687); утверждено Международным астрономическим союзом в 1935 г. Образование кратера относится к донектарскому периоду.

Описание кратера 
Ближайшими соседями кратера являются кратер Кинау на западе-северо-западе; кратер Неарх на северо-востоке и кратер Манцини на юге-юго-западе. Селенографические координаты центра кратера , диаметр 76,3 км, глубина 3580 м.

Кратер Мут имеет полигональную форму. Вал сглажен, юго-западная часть вала спрямлена, восточная часть вала перекрыта несколькими крупными кратерами. Внутренний склон гладкий. Высота вала над окружающей местностью достигает 1340 м, объем кратера составляет приблизительно 5400 км³.  Чаша кратера ровная, в юго-западной части чаши располагается приметный чашеобразный кратер.

Сателлитные кратеры

См.также 
 Список кратеров на Луне
 Лунный кратер
 Морфологический каталог кратеров Луны
 Планетная номенклатура
 Селенография
 Минералогия Луны
 Геология Луны
 Поздняя тяжёлая бомбардировка

Примечания

Ссылки 
Цифровой фотографический атлас Луны.
Кратер Мут на карте LAC-127.
Селенологическая карта окрестностей кратера.
A Strange Depression.
A Second Discovery.

Andersson, L.E., and E.A. Whitaker, NASA Catalogue of Lunar Nomenclature, NASA Reference Publication 1097, October 1982.

Кратеры Луны